Godfried I van Leuven (c. 1063 - 1139), graaf van Leuven en hertog van Neder-Lotharingen
 Godfried II van Leuven (c. 1095 - 1142), graaf van Leuven en hertog van Neder-Lotharingen
 Godfried III van Leuven (c. 1142 - 1190), graaf van Leuven en hertog van Neder-Lotharingen
 Godfried van Leuven-Gaasbeek (1209 - 1254), heer van Gaasbeek